Ayman – męskie imię arabskie
 Ayman – niemiecki piosenkarz